«Бухта смерти» — фильм режиссёра А. Роома, снятый по мотивам рассказа А. С. Новикова-Прибоя «В бухте Отрада».

Съёмкам фильма посвящён фельетон Ильи Ильфа «Драма в нагретой воде» (1925).

Сюжет 
Один из южных портов занят белыми. На маяке укрепились партизаны, среди которых Николай Раздольный, чей отец-механик — не разделяет взгляды сына. Белогвардейцы, проследив за отцом Николая, арестовывают команду корабля «Лебедь» и приказывают механику принять на себя прежние обязанности. Но когда «Лебедь» подплывает к маяку, отец Николая открывает кингстоны и корабль идёт ко дну.

В ролях 
 Василий Ефремович Ярославцев — Иван Раздольный, механик
 Николай Салтыков — машинист Сурков, большевик
 Василий Людвинский — Павлик
 Леонид Юренев — кочегар Маслобоев, шпион
 Николай Охлопков — матрос
 Андрей Файт — Алибеков
 Алексей Харламов — капитан судна
 Арташес Ай-Артян — Саим
 Елизавета Карташева — ''Анна Кузнецова

Художники-постановщики 
 Колупаев, Дмитрий Антонович
 Василий Рахальс

Ссылки 
 

Фильмы Абрама Роома
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы СССР 1926 года
Фильмы о моряках
Фильмы-драмы СССР